Theodor Körner - presidente da Áustria.
 Emil Körner - militar alemão.

Desambiguação